Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Meyn

Osoby:
 Andreas von der Meden – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Meden-Inmed